Ива́н Свири́дов: Свиридов, Иван Васильевич (1923—2004) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Свиридов, Иван Дмитриевич (1924—1999) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Свиридов, Иван Николаевич (род. 2002) — казахстанский футболист.